Еребру — місто у Швеції, у лені Еребру.
Еребру (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
Еребру — лен, адміністративно-територіальна одиниця в центральній Швеції.
Еребру СК — шведський спортивний клуб.
 Еребру (хокейний клуб) — хокейний клуб з міста Еребру (Швеція).